Дже́йкоб Ва́ргас (; род. 18 августа 1971, Мичоакан, Мексика) — американский  и .

Биография и карьера 
Джейкоб Варгас родился 18 августа 1971 года в Мичоакане (Мексика), но когда ему был год, его семья переехала в Пакойму (Лос-Анджелес, Калифорния). У Варгаса есть четыре брата и одна сестра. Он воспитывался в набожной римско-католической семье. Он учился в средней школе в , штат Калифорния.

Прорыв Варгаса в актёрской карьере состоялся с ролью уличного танцора «», в дальнейшем он снялся в таких фильмах как «Крылатые роллеры», «Траффик» и «Морпехи». Он также появился в фильме ужасов «У холмов есть глаза 2». Он наиболее известен ролью Джокера в фильме 2000 года «Следующая пятница» и Эй Би Кинтанильи, брата покойной певицы в стиле техано Селены, в байопике с одноимённым названием.

Варгас женат на Сильвии Арзат. У них две дочери — Роуз (род. в 2004 году) и Ава Виктория (род. в 2011 году).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Иммигрировавшие в США из Мексики
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры США